Epeu (fill d'Endimió), rei de l'Èlida, fill d'Endimió.
 Epeu (fill de Panopeu), heroi grec, fill de Panopeu.